Le nom Molpadia peut désigner :

Mythologie 
 Molpadia, une Amazone.
 Molpadia, aussi appelée Hémithéa, fille de Staphylos fils de Dionysos et de Chrysothémis.

Zoologie 
 Molpadia, un genre d'holothuries de la famille des Molpadiidae.